«Опасные пустяки» — детский короткометражный художественный фильм на тему необходимости строгого соблюдения школьниками Правил дорожного движения, снятый по заказу ГАИ в 1983 году. Первая роль в кино Наташи Гусевой и Инны Чуркиной (Гомес).

Сюжет 
В школьный класс приходит старший лейтенант — инспектор ГАИ, чтобы провести урок по Правилам дорожного движения. Дети поочерёдно рассказывают ему о том, как они сегодня добирались до школы, и инспектор тут же всем доходчиво разъясняет, какие правила движения они при этом нарушали.

В ролях 
 Григорий Маликов — инспектор ГАИ Пётр Иванович
 Юрий Чернов — отец Димы
 Наташа Гусева
 Инна Чуркина

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: В. Михановский, Л. Тавровский;
 Режиссёр: Виктор Волков;
 Оператор: Александр Мачильский;
 Текст песни: В. Михановского, Л. Тавровского;
 Композитор: Э. Мунтаниол.

Ссылки 
 Архивная видеозапись 

Короткометражные фильмы киностудии имени М. Горького
Короткометражные фильмы СССР 1983 года
Короткометражные фильмы на русском языке
Фильмы Виктора Волкова